Wannen steht für: 

 Wannen (Witten), einen Ortsteil im Stadtteil Heven der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 die plattdeutsche Bezeichnung der Gemeinde Wanna, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Wannen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg